Su-3, I-360 – radziecki samolot myśliwski zaprojektowany przez Pawła Suchoja. Wersja rozwojowa Su-1 z 1943 roku. Nie produkowany seryjnie.

Linki zewnętrzne 
 
 

03
Radzieckie samoloty myśliwskie II wojny światowej